Boca do Inferno – soprannome del poeta brasiliano Gregório de Matos
 Boca do Inferno – cronache di Ricardo Araújo Pereira
 Boca do Inferno – rift a Cascais, in Portogallo

Pagine correlate 
 Bocca d'inferno